Die Scottish Football League Division One wurde 1953/54 zum 54. Mal ausgetragen. Es war zudem die 57. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 5. September 1953 und endete am 16. April 1954. In der Saison 1953/54 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 20. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Der Airdrieonians FC und Hamilton Academical stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 27 Treffern Jimmy Wardhaugh von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1953/54 bei statto.com
 Scottish Division One 1953/54 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1953/54
1953 54